Autostrada A6 steht für:

 eine Autobahn in Italien, siehe Autostrada A6 (Italien)
 eine Autobahn in Polen, siehe Autostrada A6 (Polen)
 eine Autobahn in Rumänien, siehe Autostrada A6 (Rumänien)